Az ÖBB 2048 sorozat az ÖBB egyik B'B' tengelyelrendezésű dízelmozdony-sorozata volt. A sorozatot 2003-ban selejtezte az ÖBB.

Története 
Az ÖBB a Német Szövetségi vasutaktól vásárolt 36 db használt, selejtezett DB 212 sorozatú mozdonyt. Ezt az osztrák vasút csak átmeneti megoldásnak szánta a krónikus dízelmozdony hiány alatt. A mozdonyokat átfestették a szabványos ÖBB színterv szerint, az eredeti Maybach dízelmotort kicserélték Caterpillar 3512 típusú motorra.  Az ÖBB 2070-es sorozat érkezésével 2003-ban kivonták a forgalomból őket.  Öt darabot megvett a Salzburger Lokalbahn magáncég, majd felújítva használja őket. A Steyermärkische Landesbahnen ugyancsak beszerzett egy mozdonyt ezek közül.

További információk 

  

Osztrák dízelmozdonyok